Эль-Кастильо-де-лас-Гуардас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 260 км². Население 1612 человек (на 2010 год). Расстояние 54 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Castillo de las Guardas
 Información de El Castillo de las Guardas

Муниципалитеты Севильи